The Grandfather – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
The Grandfather – cortometraggio del 1912 diretto da Harold M. Shaw

The Grandfather – episodio del 1982 della serie tv Henry e Kip